О́бер-егерме́йстер () — придворный чин II класса в Табели о рангах в России. Обер-егермейстер относился к первым чинам Императорского двора.

Заведовал императорской охотой. В его распоряжении были заведующий хозяйственной частью, царский ловчий, государев стременной, государев оруженосец.

См. также 
 :Категория:Егермейстеры (Российская империя)
 :Категория:Обер-егермейстеры (Российская империя)
 Егермейстер

Примечания

Литература 
 

Должности Российской империи
Придворные чины Российской империи